Alphonse Guépin (1808 - 1878), un architecte français.
 Alphonse Guépin (1836 - 1917), un moine bénédictin français, abbé de l'abbaye Saint-Dominique de Silos entre 1880 et 1917.